Arthur Blake (1872-1944), athlète américain ;
 Arthur Blake (1914-1985), acteur américain.